Арно́льд Шаргоро́дский:
 Шаргородский, Арнольд Александрович (1907—1986) — советский звукооператор.
 Шаргородский, Арнольд Бениаминович (1925—1995) — советский звукорежиссёр, заслуженный работник культуры РСФСР (1981).